Tecmo Koei peut évoquer :
 Tecmo Koei Holdings, une entreprise de jeux vidéo ;
 Tecmo Koei Games, une de ses filiales.